Коро́шка или Слове́нская Коро́шка () — исторический и географический регион Словении. В некоторых источниках фигурирует как «Словенская Каринтия». Ведёт свою историю с IX века, когда появилось герцогство Каринтия. Во времена существования Югославии относился сначала к Дравской бановине, а после Второй мировой войны вошёл в состав СР Словении.

География 
На территории Корошки расположены три долины: Межичкая, Дравская и Мислиньская. Горные системы: Погорье, Караванка и Савиньские Альпы. Крупнейшие города: Дравоград, Равне-на-Корошкем, Чрна-на-Корошкем, Межица и Превалье. Корошка сама делится на восточный край около Дравограда (Дравская и Мислинская долина) и на западный край, который охватывает город Езерско близ Краня.

Экономика 
Основные статьи дохода региона — это лесоводство, агротуризм и животноводство. В окрестности Езерска на оздоровительные мероприятия часто приезжают люди, страдающие глазными болезнями.

См. также 
 Корошка
 Каринтия
 Каринтия и Крайна (область гражданского управления)

Исторические области Словении